Svend Aage Andersen er navnet på flere personer:

 Svend Aage Andersen (officer) (1897-1957) – dansk officer og fodboldspiller
 Svend Aage Andersen (ingeniør) (1897-1980) – dansk ingeniør og professor
 S.A. Andersen (1901-1969) – dansk geolog, dr.phil.
 Svend Åge Andersen (1913-1986) – dansk borgmester